(englisch für Stoßwelle) bezeichnet:
 Shockwave, ein Dateiformat für Multimedia-Inhalte
 Shockwave 3D, 3D-Engine zur Erstellung von 3D-Inhalten im Shockwave-Format
 eine Figur aus dem Franchise Transformers
 Shockwave – Countdown zum Desaster, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2017
 Shock Wave (Film), chinesischer Film aus dem Jahr 2017
 Shock Wave 2, chinesischer Film aus dem Jahr 2020
 Shock Waves – Die aus der Tiefe kamen, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1977

Achterbahnen:
 Shock Wave (Brean Leisure Park)
 Shock Wave (Six Flags Over Texas)
 Shockwave (Drayton Manor Park)
 Shockwave (Kings Dominion)
 Shockwave (Six Flags Great America)
 Batman The Escape in Six Flags Great Adventure
 Batman The Escape in Six Flags Magic Mountain